Айдын (, ) — имя, фамилия, топоним.

Топонимы 
 Айдын — город в западной Турции.
 Айдын — провинция (ил) в Турции.
 Айдын — бейлик (эмират) тюркской династии Айдыногуллары
 Айдын — административная единица первого уровня (вилайет) Османской империи.
 Айдын — административная единица (эялет) Османской империи
 Айдын — горный хребет в Турции.
 Айдын — посёлок в Узбекистане.
 Айдын — село в Кзылкогинском районе Атырауской области Казахстана.

Носители фамилии 
 Айдын, Абдуллах (род. 2000) — турецкий футболист.
 Айдын, Айнур (род. 1985) — турецкая поп-певица.
 Айдын, Ибрагим (1874—1948) — азербайджанский и турецкий военный и политический деятель.
 Айдын, Корай (род. 1955) — турецкий политик.
 Айдын, Мехмет Джан (род. 2002) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Айдын, Сельчук (род. 1983) — турецкий боксёр-любитель, призёр чемпионатов Европы.
 Айдын, Элиф Сыла (род. 1996) — турецкая гандболистка.
 Айдын, Эмре (род. 1981) — турецкий рок-певец.

Псевдоним 
 Айдын (настоящее имя — Манзура Сабирова; 1906—1953) — узбекская советская писательница.

См. также